

Patronyme
 Adolphe Guntz (1878-1938), général de Division français. 
 Emma Guntz, née Linnebach (1937-), poète et journaliste franco-allemande.